Red Pike ist der Name von zwei Bergen im Lake District, Cumbria, England:

 Red Pike (Buttermere), bei Buttermere am Buttermere See
 Red Pike (Wasdale), bei Wasdale am Wast Water See